A Home at Last – cortometraggio del 1908 diretto da Gilbert M. Anderson
 A Home at Last – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph